14-е Тихоокеанские игры 2011 года прошли с 27 августа по 10 сентября в городе Нумеа (Новая Каледония). В соревнованиях приняло участие около 4300 спортсменов из 22 стран Океании.

Страны-участницы 
 (159) 
 (212)
 (425)
 (410)
 (312)
 (74)
 (8)
 (24)
 (69)
 (747)
 (63)
 (13)
 (48)
 (66)
 (432)
 (318)
 (248)
 (22)
 (139)
 (90)
 (244)
 (185)

В скобках — количество участников от той или иной страны на играх

Виды спорта  
  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Бейсбол
  Баскетбол 
  Бодибилдинг
  Бокс
  Крикет
  Футбол
  Гольф
  Дзюдо
  Каратэ 
 Каноэ с аутригером 
 Пауэрлифтинг
 Регби-7 
  Парусный спорт 
  Сквош
  Сёрфинг
  Плавание
  Настольный теннис 
  Таэквондо 
  Теннис 
  Триатлон 
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт

Ссылки 
 История игр на сайте foxsportspulse.com
 Фотографии с церемонии открытии игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Международные спортивные соревнования в Новой Каледонии
Август 2011 года
Сентябрь 2011 года
2011 год в Новой Каледонии
2011 год в спорте